Šúsakovo zahájení nebo Šúsakovo fuseki ( 秀策流布石) je tradiční fuseki ve hře go. Honinbó Šúsaku, po němž je pojmenováno,  jej sice nevynalezl, ale propracoval jeho teorii a nejlepší varianty do vysokého stupně dokonalosti.

Toto zahájení bylo od poloviny 19. do 30. let 20. století považováno za nejlepší černého zahájení, které pro profesionálního hráče znamená velkou šanci na výhru. Tato výhoda byla ale později zredukována zavedením komi - bodovou penalizací výhody prvního tahu.

Základní Šúsakovo fuseki

Externí odkazy 
 Šúsakovo fuseki

Fuseki